Henri Rommel (1847-1915), Belgisch priester en historicus
 Erwin Rommel (1891-1944), Duits veldmaarschalk tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Manfred Rommel (1928-2013), Duits burgemeester en zoon van Erwin Rommel
 Peter Rommel (1956), Duitse filmproducent
 Rommel (band), Japanse thrashmetal-band
 Rommel (film), televisiefilm uit 2012 van Niki Stein met Ulrich Tukur over Erwin Rommel
 Rommel (rivier), rivier in de verhalen rond Olivier B. Bommel van de Nederlandse stripschrijver/-tekenaar Marten Toonder. De rivier komt met name voor in de naam van de stad Rommeldam.
 rommelmarkt of vlooienmarkt, markt met laag geprijsde tweedehandsproducten
 Afval
 Wanorde, een ongestructureerde, onopgeruimde of ongedisciplineerde toestand. Zie structuur